Stöve ist der Familienname von:

 Betty Stöve (* 1945), ehemalige niederländische Tennisspielerin
 Willi Stöve (1860–1931), Unternehmer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Stöwe